Buckner puede hacer referencia a:
 Apellido Viene de Alemania a partir de una de la familia Büchner, o de Inglaterra, específicamente en el área de Berkshire, y se divide a partir bukenore . Existe alguna evidencia de que se trata de una avería Inglés de una familia alemana con raíces judías.

Lugares 
Varias localidades en Estados Unidos:

 Buckner, en el estado de Arkansas.
 Buckner, en Kentucky.
 Buckner, en Illinois.
 Buckner, en Misuri.

Personas 
 Cleveland Buckner (1938), baloncestista estadounidense.
 Dave Buckner, baterista estadounidense de la banda Papa Roach.
 Greg Buckner (1976), baloncestista estadounidense.
 Milt Buckner (1915 - 1977), pianista de jazz estadounidense.
 Quinn Buckner (1954), baloncestista estadounidense.
 Richard Buckner, cantante y guitarrista estadounidense.
 Simon Bolivar Buckner, Sr., militar confederado estadounidense.
 Simon Bolivar Buckner, Jr., militar estadounidense, hijo del anterior, héroe de la batalla de Okinawa.
 Susan Buckner, actriz estadounidense.
 Ted Buckner, saxofonista de jazz estadounidense de la big band de Jimmy Lunceford.
 Teddy Buckner, trompetista de jazz estadounidense.
 Buckner Thruston (1763 - 1845), Senador de los Estados Unidos.